Gamba es un medio digital de comunicación chileno dedicado al periodismo satírico, caracterizado por el uso de sátira e ironía en los titulares de actualidad y política en Chile.

Fue creado originalmente con la idea de ocupar el espacio dejado luego del cambio editorial de The Clinic, revista de sátira originalmente de izquierda. En mayo de 2021, decidieron cambiar su sello editorial, por el actual.

Controversias 
El 28 de abril de 2020, un recurso de protección fue interpuesto contra el director del medio por parte de Claudio Crespo, funcionario de Carabineros de Chile, debido a que Gamba lo había señalado como el autor del disparo con una bala de goma que le provocó la ceguera a Gustavo Gatica durante el Estallido Social de 2019, lo cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Periódicos digitales de Chile
Medios de comunicación alternativos
Sitios web en español